Юниорский турнир УЕФА 1968 года — двадцать первый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший во Франции.

В турнире приняли участие 16 команд. Команды были разбиты на четыре группы. Победители групп выходили в полуфинал, далее матчи проходили по олимпийской системе. Победителем турнира в первый раз стала сборная Чехословакии.

Квалификация 
Квалификационные матчи проходили с октября 1967 по февраль 1968 года. Шестнадцать команд разбились на пары и выявляли победителя в двухматчевом противостоянии. Остальные команды попали на турнир без квалификации.

{{2М|Турция ||0 : 1| Болгария||0 : 0|06.12.1967|0 : 1|17.12.1967}}

|}

 Участники турнира 

  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР
  Греция

  Италия
  Нидерланды
  Португалия
  СССР
  Франция

  ФРГ
  Чехословакия
  Швейцария
  Шотландия
  Югославия

 Групповая стадия 

 Группа A Результаты матчей Группа B Результаты матчей Группа C Результаты матчей Группа D Результаты матчей'''

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com 

Футбол в Европе в 1968 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу во Франции
Апрель 1968 года
Спорт во Франции в 1968 году
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в 1968 году